Pfannemüller ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Pfannemüller  (1920–2008), deutsche Chemikerin
 Ludwig Pfannemüller (1915–2008), deutscher Internist und Tropenmediziner

Siehe auch:
 Pfannmüller
 Pfannenmüller